Аэрофлот Опен 2016 — 14-й ежегодный шахматный турнир, который традиционно проходил в Москве в гостинице Космос с 1 по 9 марта 2016 года.

Победителем турнира стал Евгений Наер, опередив по дополнительным показателям Бориса Гельфанда.

 Категория: 14-я (средний рейтинг 2581)
 Турнирный директор: Александр Бах
 Главный арбитр: Анджей Филипович

Регламент турнира 

Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.

Участники турнира 
В турнире приняло участие 86 шахматистов, среди которых 20 гроссмейстеров, рейтинг ФИДЕ которых на январь 2016 года превышал 2650:

{|
|valign=top|
  Борис Гельфанд, 2735
  Бу Сянчжи, 2724
  Вэй И, 2714
  Антон Коробов, 2713
  Ян Непомнящий, 2704
  Максим Матлаков, 2682
  Эрнесто Инаркиев, 2677
  Франсиско Вальехо Понс, 2677
  Баадур Джобава, 2676
  Владислав Артемьев, 2674
|width=75|
|valign=top|
<ol start="11">
  Гата Камский, 2673
  Александр Моисеенко, 2668
  Санан Сюгиров, 2667
  Дариуш Сверч, 2665
  Владимир Федосеев, 2664
  Евгений Наер, 2664
  Эльтадж Сафарли, 2663
  Вадим Звягинцев, 2662
  Александр Мотылёв, 2655
  Александр Рахманов, 2650
|}

Движение по турам

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте chess-results.com
 Страница турнира на сайте РШФ

Аэрофлот Опен
Шахматные турниры в Москве
2016 год в шахматах